Сизоненко — украинская фамилия. Известные носители:
 
 Сизоненко, Евгений Николаевич (1964—1999) — Герой Российской Федерации.
 Сизоненко, Сергей Анатольевич (род. 1976) — депутат Законодательного собрания Красноярского края